Натуральне число 1702
 1702 рік до нашої ери
 1702 рік нашої ери